

Patronyme
Angèle Arsenault (1943-2014), chanteuse et une parolière canadienne ;
Aubin-Edmond Arsenault (1870-1968), homme politique canadien, premier ministre de la province de l'Île-du-Prince-Édouard de 1917 à 1919 ;
Bona Arsenault (1903-1993), homme d'affaires, journaliste et historien canadien ;
Damien Arsenault (né en 1960), homme politique canadien
Fernand Arsenault (né en 1929), professeur canadien ;
George Arsenault (né en 1952), folkloriste et historien canadien ;
Guy Arsenault (né en 1954), poète et artiste visuel canadien ;
Isabelle Arsenault (née en 1978), illustratrice québécoise ;
Joseph-Octave Arsenault (1828-1897), homme politique canadien ;
Line Arsenault, scénariste et dessinatrice québécoise ;
Madeleine Arsenault, actrice et doubleuse canadienne ; 
Mathieu Arsenault (né en 1976), écrivain québécois ;
Michel Arsenault (né en 1951), syndicaliste québécois ;
Nérée Arsenault (1911-1982), ingénieur forestier et homme politique québécois ;
Pierre Arsenault (né en 1963), instructeur canadien de baseball ;
Pierre-Paul Arsenault (1866-1927), prêtre catholique, éducateur, agriculteur et folkloriste canadien ;
Samantha Arsenault (née en 1981), nageuse américaine ;
Serge Arsenault, animateur de télévision, journaliste, commentateur sportif et administrateur canadien ;
Télésphore Arsenault (1872-1964), agriculteur et homme politique canadien.

Voir aussi
 Trophée Denis-Arsenault, plaque remise annuellement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)

Autres homonymes
 Arceneaux
 Arseneau
 Arseneault

Homonymie de patronyme